LSE (motorfiets), een Nederlands historisch motorfietsmerk
Landelijk Steunpunt Extremisme, een steunpunt voor begeleiding van personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn
Leidse Studenten Ekklesia
Lengua de Signos Española, de Spaanse gebarentaal
London School of Economics and Political Science, een universiteit in Londen
London Stock Exchange, de Beurs van Londen
Luzern-Stans-Engelbergbahn (LSE) was een Zwitserse spoorwegmaatschappij die sinds 1 januari 2005 als Zentralbahn, ZB, actief is.